Alessandro de Col, detto Sandro (...-1950) – canottiere italiano 
 Elettra De Col (1987) – giocatrice di curling italiana 
 Ermano De Col (1942-2022) – politico italiano
 Filippo De Col (1993) – calciatore italiano
 Gianluca De Col (1978) – drammaturgo e attore italiano